Gian Giacomo Crispo fut duc de Naxos de sa naissance en 1447 à sa mort en 1453. 

Il succéda à son père Giacomo II Crispo dont il était le fils posthume. La régence fut assurée par les oncles de Giacomo II : Niccolo puis Guiglelmo.

Famille
Les Crispi étaient probablement originaires de Vérone. Francesco  Crispo, le fondateur de la dynastie était seigneur de Milos, donc vassal du Duc de Naxos et son cousin par alliance, ayant épousé une petite-fille du duc Guglielmo Sanudo. Il s'empara du trône de Naxos après avoir assassiné le duc légitime Niccolo III dalle Carceri. Son fils Giacomo  Crispo accentua sa légitimité en épousant lui aussi une Sanuda : Fiorenza Sanudo, la petite fille de la duchesse homonyme Fiorenza Sanudo et du duc par alliance Niccolo Sanudo Spezzabanda. Giacomo n'avait eu que deux filles et la famille Crispo avait décidé d'appliquer la loi salique. Ce fut donc son frère Giovanni II Crispo, seigneur de Milos et Kimolos, qui lui succéda, puis le duché passa au fils de Giovanni : Giacomo II, puis au fils de celui-ci, Gian Giacomo.

Duc de Naxos
Gian Giacomo Crispo naquit après la mort de son père. La régence fut d'abord assurée par son grand-oncle Niccolo, le seigneur de Santorin, et à la mort de ce dernier par un second grand-oncle Guiglelmo. À la mort de Gian Giacomo, âgé de sept ans, la loi salique fit que le duché passa au mâle le plus proche, le régent Guiglelmo II Crispo.

En 1450, le pape Nicolas V lança un appel à la Croisade contre les Ottomans qui menaçaient Constantinople. Une des grands-mères de Gian Giacomo y répondit en offrant aux Chevaliers de Rhodes l'église Saint Antoine qu'elle venait de faire construire sur le quai du port de Naxos ainsi qu'une généreuse pension annuelle.

Arbre généalogique

Voir aussi

Bibliographie 
  Charles A. Frazee, The Island Princes of Greece. The Dukes of the Archipelago., Adolf M. Hakkert, Amsterdam, 1988. 
  Paul Hetherington, The Greek Islands. Guide to the Byzantine and Medieval Buildings and their Art, Londres, 2001. 
 Jean Longnon, L'Empire latin de Constantinople et la Principauté de Morée., Payot, 1949.
 Père Robert Saulger, Histoire nouvelle des Ducs de l'Archipel., Paris, 1699. (repris par Louis Lacroix, Îles de la Grèce, 1853 et Ernst Curtius)
 B. J. Slot, Archipelagus Turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane. c.1500-1718., Publications de l'Institut historique-archéologique néerlandais de Stamboul, 1982.

Liens externes 
  Naxos par Ernst Curtius
  Profil des Crispi dans Medieval Lands de Charles Cawley

Notes et références 

Gian Giacomo
Personnalité italienne du XVe siècle
Duc de Naxos
Personnalité liée à Venise
Naissance en 1447
Décès en 1453
Enfant posthume
Décès à 6 ans